Députation peut faire référence à :
 Députation, la fonction d'un député.
 , institution délibérative de chaque province d'Espagne ou des Pays-Bas.
 Députation permanente et Conseil de la Grandesse d'Espagne, organisation corporative de la noblesse d’Espagne.